Bonald est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Jean de Bonald (?-1504), prélat français ;
 Jean de Bonald (?-1487), évêque français de Maguelone ;
 Louis de Bonald (vicomte de Bonald) (1754-1840), homme politique, philosophe et contre-révolutionnaire français ;
 Louis-Jacques-Maurice de Bonald (cardinal de Bonald) (1787-1870), cardinal français, fils de Louis de Bonald. Défenseurs de l'ultramontanisme contre le gallicanisme français.

Architecture 
 Hôtel de Bonald, demeure située au Vigan dans le département français du Gard, qui fut la propriété de Henri de Bonald (fils de Louis de Bonald et frère du Louis-Jacques-Maurice de Bonald).

Patronyme français